Пернштейны — влиятельный средневековый чешский дворянский род.
 Замок Пернштейн — фамильное гнездо моравско-чешского аристократического рода Пернштейнов.
 Фридрих Пернштейн — представитель ордена миноритов, папский пенитенциарий.